Killadelphia — перший живий альбом американської групи Lamb of God, який був випущений 13 грудня 2005 року.

Композиції 
 Intro - 2:03
 Laid to Rest - 3:50
 Hourglass - 3:48
 As the Palaces Burn - 3:28
 Now You've Got Something to Die For - 3:39
 11th Hour - 3:46
 Terror and Hubris in the House of Frank Pollard - 6:33
 Ruin - :57
 Omerta - 4:48
 Pariah - 5:14
 The Faded Line - 4:41
 Bloodletting - 2:17
 The Subtle Arts of Murder and Persuasion - 4:39
 Vigil - 5:01
 What I've Become - 4:23
 Black Label - 4:57

Джерела 
 Killadelphia  allmusic
 Killadelphia  last.fm

Альбоми Lamb of God
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005